Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди женщин 2006 года проходил с 29 октября по 5 ноября в Зандаме. Во вторник, 31 октября, были сыграны две партии, в другие дни — одна.

Система проведения — круговая. 10 участниц, самая опытная Барбара Грас — у неё это 28-ой турнир и 27-ой финал.

Нина Хукман в пятый раз стала чемпионкой Голландии. Вторая — Виталия Думеш. Третья Йорин Алинк.

Результаты 
В случае равенства очков второй критерий — число побед, третий — Коэффициент Соннеборна — Бергера

Ссылки 
 Полуфинал группы A
 Полуфинал группы B
 полуфинал барраж 1
 полуфинал барраж 2
 Партии и таблица

ноябрь 2006 года
октябрь 2006 года
2006 год в шашках
Спорт в Нидерландах в 2006 году
женщины 2006